Hohes Kreuz kan syfta på:

Geografi

Tyskland 

 Hohes Kreuz, Thüringen, kommun,

Österrike 

 Hohes Kreuz, Tyrolen, bergstopp,